Ананури (с )

 Ананури — крепость в Грузии, в селе Ананури (Душетский муниципалитет) края Мцхета-Мтианети.
 Ананури — село в Грузии, в муниципалитете Душети края Мцхета-Мтианети.